Роже́ де Коллери́ (), по прозвищу Роже Бонта́н (Roger Bontemps; 1468 год, Париж — 1536 год) — французский  XV—XVI веков; был священником и секретарём Осерских епископов  (епископ с 1477 по 1513 гг.) и  (1513—1530) в Бургундии. Славился своим весёлым балагурством; в Осере под прозвищем Роже Весельчака (Роже Бонтан) был душой шуточного общества, где в сатирических перепалках избирали «аббата придурков» (abbé des fous).

Писал стихотворения в духе Вийона, а также прозу.

Персонаж Роже Весельчака (Роже Бонтан) — добродушно-жизнерадостного, неунывающего, беззаботного толстяка — был подхвачен в XIX веке П. Ж. Беранже, став героем его одноимённой популярной песни 1814 года (в русском переводе В. Курочкина «Бедный чудак»).

Первые публикации 
Впервые собрание его текстов было напечатано в 1536 году; в XIX веке сборник был переиздан в «Collection Janet» (1855), с предисловием д’Эрико (Charles d’Héricault).

Литература 
 Lebeuf, «Réveil de Roger Bontemps» (1843).

Ссылки 
 
 Бахтин, Михаил Михайлович — Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. Глава вторая. Площадное слово в романе Рабле.

Французские поэты